Benetton B190 — гоночный  автомобиль, разработанный  Джоном Барнардом и Рори Бирном и построенный командой Benetton для участия в Чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 сезонов  и  годов.

История 
Модифицированная версия B190B с двигателем Ford Cosworth HB5 использовалась в первых двух гонках сезона .

Результаты в гонках

Примечания 

Шасси Benetton Формулы-1